Tivoli-Brauerei steht für:
 Tivoli-Brauerei (Berlin)
 Tivoli-Brauerei (Hamburg)
 Tivoli-Brauerei (Żagań)